Das Torneo International Bicentenario Mexico 2010 fand vom 18. bis 24. Oktober 2010 in Toluca de Lerdo, Mexiko, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 45. Das Preisgeld betrug 67.500 US-Dollar.

Das Finale gewann Nicol David gegen Rachael Grinham mit 12:10, 11:4 und 11:5, womit sich David ihren 49. Titel auf der World Tour sicherte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2010/11
Squashturnier in Toluca de Lerdo